Roberts Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Roberts Islet, ö, Queensland,

Kina 

 Robert Island (ö i Kina), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar